Banken (kaartspel)
 De Banken, duingebied tussen Monster en Hoek van Holland 
 Bank (doorverwijspagina)